Депутаты Верховного Совета Казахской ССР IV созыва (1955—1959). Избраны на выборах Верховного Совета Казахской ССР 6 марта 1955 года.

Общее количество избирателей во всем 425 избирательным округам составило 4 456 004 человека, из которых приняло участие в выборах депутатов Верховного Совета Казахской ССР 4 455 717 человек или 99,99 процента от общего числа избирателей.
Во всех избирательных округах за кандидатов блока коммунистов и беспартийных голосовало 4 448 824 избирателя, что составляет 99,85 процента от общего числа участвовавших в голосовании. Против кандидатов в депутаты голосовало 6 833 человека или 0,15 процента от общего числа избирателей, участвовавших в голосовании. Признано недействительными на основании ст. 79 «Положения о выборах в Верховный Совет Казахской ССР» 60 бюллетеней.

Гор. Алма-Ата 
 Закарин, Аскар Закарьевич — Вузовский округ
 Исалиев, Мухамеджан Нугметович — Алма-Атинский — Орджоникидзевский округ
 Козлов, Александр Николаевич — Алма-Атинский — Микоянский округ
 Коробова, Мария Ивановна — Алма-Атинский — Андреевский округ
 Кунаев, Динмухамед Ахмедович — Горно-Октябрьский округ
 Мамонов, Фёдор Антонович — Ташкентский округ
 Мукосов, Иван Григорьевич — Кирпично-Заводской округ
 Резчик, Пётр Харитонович — Алма-Атинский — Молотовский округ
 Рекина, Таисия Фёдоровна — Алма-Атинский — Ленинский округ
 Соколов, Василий Афанасьевич — Садовый округ
 Сызганов, Александр Николаевич — Алма-Атинский — Кировский округ
 Тихов, Гавриил Адрианович — Алма-Атинский — Привокзальный округ
 Ундасынов, Нуртас Дандыбаевич — Алма-Атинский — Железнодорожный округ
 Фесенков, Василий Григорьевич — Алма-Атинский Октябрьский округ
 Харламова, Валентина Борисовна — Алма-Атинский — Строительный округ
 Хрущёв, Никита Сергеевич — Алма-Атинский — Сталинский округ

Алма-Атинская область 
 Абишев, Садыр Абишевич — Джаланашский округ
 Амриев, Абдугали — Панфиловский округ
 Асанова, Антонина Васильевна — Тургенский округ
 Атамкулова, Кулия — Узун-Агачский округ
 Бейсенова, Марьямбике Жамалитдиновна — Баканасский округ
 Бекешева, Шалипа — Больше-Алма-Атинский округ
 Болдырев, Михаил Гаврилович — Мало-Станичный округ
 Бунаков, Захар Агеевич — Каскеленский округ
 Гасизова, Санжар Бабазовна — Тастакский округ
 Далибаева, Болатнай — Ново-Чемолганский округ
 Даниловская, Руфина Даниловна — Чиликский округ
 Джангозин, Джакипбек — Нарынкольский округ
 Ильяшев, Рымбек — Илийский округ
 Малькеев, Алханбек — Иссыкский округ
 Манько, Леонид Степанович — Бель-Булакский округ
 Прибылин, Алексей Андреевич — Кзыл-Туский округ
 Семятова, Марьям — Чунджинский округ
 Суслина, Мария Дмитриевна — Талгарский округ
 Шпаков, Онуфрий Степанович — Кара-Кастекский округ

Акмолинская область 
 Бараев, Александр Иванович — Казгочинский — Сельский округ
 Босенко, Максим Степанович — Атбасарский — Сельский округ
 Бессмертных, Степанида Ефимовна — Алексеевский округ
 Бородин, Андрей Михайлович — Молотовский округ
 Бутин, Мажекен Есенович — Шортандинский округ
 Джандильдин, Нурумбек — Калининский округ
 Жакупов, Рахан — Кургальджинский округ
 Ибраева, Ажар Хакимовна — Макинский — Городской округ
 Ильясов, Губайдулла Утарович — Ерментауский округ
 Каганович, Лазарь Моисеевич — Акмолинский — Железнодорожный округ
 Кинатова, Зубатай — Сталинский — Промышленной округ
 Клешня, Марк Акимович — Жолымбетский округ
 Кононова, Анна Ивановна — Вишневский округ
 Крюкова, Капиталина Николаевна — Никольский округ
 Лепеха, Степан Прокофьевич — Красивинский округ
 Макарин, Василий Филиппович — Атбасарский — Городской округ
 Макурин, Михаил Иванович — Акмолинский — Привокзальный округ
 Моисеев, Павел Васильевич — Акмолинский — Заводской округ
 Морозкина, Пелагея Васильевна — Вознесенский округ
 Мусабеков, Картай — Акмолинский — Центральный округ
 Нагизканова, Шарипа — Ишимский округ
 Небесный, Гаврил Петрович — Акмолинский — Деповский округ
 Пономаренко, Пантелеймон Кондратьевич — Акмолинский — Сельский округ
 Салий, Иван Иосифович — Еркеншиликский округ
 Сапрыгина, Раиса Степановна — Сандыктауский округ
 Трофимов, Степан Яковлевич — Ново-Черкасский округ
 Укубаев, Акпан — Есильский округ
 Шевцова, Анастасия Фёдоровна — Ново-Ишимский округ

Актюбинская область 
 Бейсебаев, Масымхан — Иргизский округ
 Бекешева, Бибатпа — Карабутакский округ
 Бримова, Балым — Челкарский округ
 Варламова, Ирина Дмитриевна — Темирский округ
 Гогосов, Владимир Антонович — Степной округ
 Губин, Владимир Владимирович — Актюбинский — Молотовский округ
 Дияров, Курман — Байганинский округ
 Дэльвин, Павел Илларионович — Уилский округ
 Курманиязова, Шакиза — Джурунский округ
 Лахно, Павел Михайлович — Новороссийский округ
 Недилько, Алексей Тимофеевич — Актюбинский — Калининский округ
 Нурлыбаева, Дамеш — Ключевой округ
 Первухин, Михаил Георгиевич — Актюбинский — Сталинский округ
 Родионов, Василий Сергеевич — Хобдинский округ
 Ташенев, Жумабек Ахметович — Родниковский округ
 Укибаев, Исмагул — Актюбинский — Ленинский округ
 Хвостов, Михаил Ионович — Мартукский округ
 Хусаинов, Сандыгалий Хусайнович — Кандагачский округ

Восточно-Казахстанская область 
 Абишев, Курман — Мариногорский округ
 Баишев, Сактаган — Верхубинский округ
 Бакауов, Хафиз — Бухтарминский округ
 Бейсенов, Алишер Бейсенович — Белоусовский округ
 Беляев, Василий Корнилович — Усть-Каменогорский — Железнодорожный округ
 Бородин, Константин Петрович — Аблакетский округ
 Бочарова, Тамара Алексеевна — Усть-Каменогорский — Заречный округ
 Булганин, Николай Александрович — Усть-Каменогорский — Промышленный округ
 Вдовин, Александр Николаевич — Зыряновский — Строительный округ
 Виноградова, Анфия Акимовна — Шемонаихинский — Сельский округ
 Гостева, Анфиса Григорьевна — Лениногорский — Строительный округ
 Ерахтин, Борис Михайлович — Серебрянский округ
 Ергалиев, Абдеш — Ульбастроевский округ
 Жакипова, Кульжан — Катон-Карагайский округ
 Иманбаева, Нурлан — Зайсанский округ
 Калиева, Кабидулла — Самарский округ
 Канторез, Матрёна Михайловна — Усть-Каменогорский округ
 Литовченко, Александр Фёдорович — Верхне-Березовский округ
 Лямин, Сергей Дмитриевич — Заульбинский — Ленинский округ
 Махмутов, Тыныбек — Солоновский округ
 Онищенко, Фёдор Ефимович — Таврический округ
 Петухов, Федот Дмитриевич — Глубоковский округ
 Плюхина, Вера Васильевна — Лениногорский — Школьный округ
 Снегин, Дмитрий Фёдорович — Путинцевский округ
 Садыкова, Макбобе — Уланский округ
 Сазонтов, Алексей Матвеевич — Больше-Нарымский округ
 Самохвалов, Александр Иванович — Пригородный округ
 Сатпаев, Каныш Имантаевич — Лениногорский — Центральный округ
 Сатулганов, Нурий — Лениногорский — Промышленный округ
 Сванов, Кабиткан — Кумашкинский округ
 Силифонова, Мария Михайловна — Маркакульский округ
 Соболев, Иван Иванович — Заульбинский округ
 Тажиев, Ибрагим Тажиевич — Зыряновский — Сталинский округ
 Уанбаев, Амирбек — Тарбагатайский округ
 Хохлачев, Анатолий Леонидович — Шемонаихинский округ
 Черненко, Александра Емельяновна — Зыряновский — Промышленный округ
 Шушарин, Пётр Трофимович — Зыряновский — Сельский округ
 Щетинина, Юлия Яковлевна — Зыряновский округ
 Эпиктетов, Сергей Фёдорович — Чердоякский округ

Гурьевская область 
 Жумагалиева, Жумазия — Котяевский округ
 Жусупов, Абжан — Новобогатинский округ
 Исмагамбетов, Утешкали — Баксайский округ
 Калыбаева, Мария — Шевченковский округ
 Лапаев, Сергей Николаевич — Кзыл-Кугинский округ
 Михайлова, Анастасия Ивановна — Гурьевский округ
 Муканов, Сабит — Гурьевский — Заводской округ
 Нуркасынов, Сапиден — Испульский округ
 Полимбетов, Сеитжан — Денгизский округ
 Самарханова, Суйрик — Жилокосинский округ
 Севрюгина, Анна Семёновна — Гурьевский — Кагановиский округ
 Тажибаев, Тулеген Тажибаевич — Эмбенский округ
 Утебаев, Сафи Утебаевич — Макатский округ
 Шаукенбаев, Тарбай — Мангистауский округ

Джамбулская область 
 Алексеев, Николай Фёдорович (депутат) — Красногорский округ
 Апатаев, Галимжан — Джамбулский — Сельский округ
 Артыгалиев, Чулак — Луговской округ
 Байбатшаев, Шабдан — Таласский округ
 Бегешев, Гусман — Акыр-Тюбинский округ
 Бурляева, Надежда Алексеевна — Братский округ
 Галеева, Амина Шариповна — Джамбулский — Кагановичский округ
 Гладышева, Екатерина Ефимовна — Ровненский округ
 Джумагулов, Ергеш — Джамбулский — Железнодорожный округ
 Досанов, Абдрахман — Курдайский округ
 Егембердиева, Науат — Ассинский округ
 Заболотная, Марфа Андреевна — Успеновский округ
 Калдыбаев, Шаймерден — Сарысуйский округ
 Копач, Лидия Яковлевна — Джамбулский — Кировский округ
 Куанышбаев, Жазылбек — Коктерекский округ
 Кулак, Владимир Сергеевич — Чуйский округ
 Лешкова, Александра Сергеевна — Новотроицкий округ
 Лунина, Неля Алексеевна — Моинты-Чуйский округ
 Новиков, Николай Дмитриевич — Меркенский округ
 Поспелов, Николай Николаевич (депутат) — Бурненский округ
 Саткулов, Мынжасар — Свердловский округ
 Тулебаев, Мукан — Джамбулский — Фурмановский округ
 Усольцева, Мария Сергеевна — Джамбулский — Октябрьский округ
 Шаталин, Николай Николаевич — Джамбулский — Сахарозаводской округ
 Шатохина, Пелагея Яковлевна — Костаганский округ
 Шергина, Екатерина Васильевна — Каракунузский округ
 Шимашова, Батима — Ески-Чуйский округ

Западно-Казахстанская область 
 Атоян, Пётр Александрович — Уральский — Советский округ
 Баубеков, Хайркожа — Джамбейтинский округ
 Бультрикова, Балжан — Каратюбинский округ
 Волошко, Павел Порфирьевич — Чингирлауский округ
 Гарагаш, Александр Дементьевич — Зеленовский округ
 Джанашева, Сандеш — Казталовсккй округ
 Ермукатова, Калида Айткуловна — Уральский — Железнодорожный округ
 Землянов, Павел Николаевич — Теректинский округ
 Набатов, Александр Аркадьевич — Тайпакский округ
 Поспелов, Пётр Николаевич — Приуральский округ
 Садынова, Мубина — Фурмановский округ
 Савенкова, Тамара Георгиевна — Уральский — Фурмановский округ
 Сарсенов, Есим — Джаныбекский округ
 Смилин, Варфоломей Лаврентьевич — Каменский округ
 Солодилова, Зоя Яковлевна — Пушкинский округ
 Сулекешев, Джумагалий — Джангалинский округ
 Токтамысов, Салимгерей — Чапаевский округ
 Федько, Андрей Григорьевич — Бурлинский округ

Карагандинская область 
 Айманов, Шакен Кенжетаевич — Ново-Тихоновский округ
 Акулов, Пётр Филимонович — Ново-Майкудукский округ
 Арстанбеков, Аубакер Абдраимович — Моинтинский округ
 Байгалиев, Рахим Байгалиевич — Карагандинский — Ленинский округ
 Байсеитова, Куляш — Карагандинский округ
 Балагазина, Сара — Жана-Аркинский округ
 Бальмонт, Владимир Александрович — Осакаровский округ
 Барский, Мин Иванович — Карагандинский — Сталинский округ
 Бойко, Елизавета Елисеевна — Карагандинский — Молотовский округ
 Ганкевич, Тимофей Евстафьевич — Шахтный округ
 Герман, Фёдор Ефремович — Коунрадский округ
 Гурба, Виктор Васильевич — Джезказганский округ
 Дворникова, Пелагея Михайловна — Карагандинский — Горьковский округ
 Дюмин, Иван Степанович — Пролетарский округ
 Жарков, Михаил Иванович — Каражартаский округ
 Жусупова, Жамал — Улутауский округ
 Зеленцов, Владимир Яковлевич — Интернациональный округ
 Зимина, Елизавета Петровна — Горняцкий округ
 Иванова, Антонина Васильевна — Михайловский округ
 Ильюшенко, Сусанна Емельяновна — Каркаралинский округ
 Искакова, Шакар — Карагандинский — Заводской округ
 Калкенов, Шамухан — Карсакпайский округ
 Карибжанов, Фазыл — Ворошиловский округ
 Клименко, Лаврентий Кириллович — Соцгородской округ
 Кудрявцева, Ольга Петровна — Майкудукский округ
 Курченко, Степан Пименович — Ростовский округ
 Мальцев, Николай Ильич — Горбачевский округ
 Мамраев, Мартбек — Карагандинский — Ждановский округ
 Матвеенко, Николай Владимирович — Балхашский округ
 Мендикулов, Малбагар Мендикулович — Карагандинский — Комсомольский округ
 Молотов, Вячеслав Михайлович — Карагандинский — Кировский округ
 Мусин, Бейсембек — Нуринский округ
 Муталипова, Дамелия — Четский округ
 Нурмагамбетов, Башир — Карагандинский — Амангельдинский округ
 Положий, Фёдор Михайлович — Саранский округ
 Садыкова, Жибек — Бертысский округ
 Семёнова, Зинаида Петровна — Новогородской округ
 Султанов, Клычбай — Кенгирский округ
 Тулебаев, Тулепберген — Агадырский округ
 Турмагамбетов, Укен — Темир-Тауский округ
 Успанов, Курмангали — Тельманский округ
 Хлебов, Прокофий Авксентьевич — Актогайский округ
 Шарипов, Касым Шарипович — Карагандинский — Фурмановский округ
 Шмельков, Иван Егорович — Карагандинский — Железнодорожный округ

Кзыл-ординская область 
 Абилова, Кульшара — Терень-Узекский округ
 Даутбаев, Тулеген — Сыр-Дарьинский округ
 Джумалиев, Джумагазы Юсупович — Аральский — Городской округ
 Едильбаев, Измухаммед Едильбаевич — Джалагашский округ
 Ермагамбетова, Шекер — Придарьинский округ
 Жахаев, Ибрай — Чиилийский округ
 Жубаниязов, Алсеит — Камышлыбашский округ
 Карынбаев, Сибугатулла Рыскалиевич — Казалинский — Городской округ
 Касымов, Ашим Касымович — Кзыл-Ординский — Центральный округ
 Летунов, Николай Александрович — Ново-Казалиинский округ
 Маканов, Дусембай — Казалинский — Сельский округ
 Нарымбаева, Шырын — Яны-Курганский округ
 Наурзбаева, Халима — Кзыл-Ординский — Железнодорожный округ
 Оразалиева, Аяр — Аральский — Сельский округ
 Оспанов, Сейдулла — Байгакумский округ
 Цай, Ден Хак — Кармакчинский округ

Кокчетавская область 
 Абишев, Айтыбай Абишевич — Щучинский — Сельский округ
 Бектурганов, Хасан Шаяхметович — Зерендинский округ
 Бережная, Антонина Антоновна — Дмитриевский округ
 Жангалов, Баян — Целинный округ
 Жуков, Леонид Георгиевич — Степнякский — Городской округ
 Забежанский, Натан Хаимович — Октябрьский округ
 Исмагулова, Нагипа — Кокчетавский — Сельский округ
 Кирпо, Любовь Кирилловна — Володарский округ
 Колесников, Николай Фёдорович — Кзыл-Туский округ
 Косыбаев, Токсанбай — Энбекшильдерский округ
 Краснов, Михаил Петрович (депутат) — Чкаловский округ
 Михеева, Зинаида Никандровна — Кокчетавский — Куйбышевский округ
 Морозов, Андрей Константинович — Калиновский округ
 Мурзахметов, Камел — Совхозный округ
 Мякота, Никон Николаевич — Кременчугский округ
 Николаев, Семён Филиппович — Кемеровский округ
 Радченко, Мария Фёдоровна — Кокчетавский — Кировский округ
 Рохманюк, Дмитрий Дмитриевич — Красноармейский округ
 Скрипник, Дмитрий Андреевич — Рузаевский округ
 Суслов, Михаил Андреевич — Кокчетавский — Городской округ
 Цыбенко, Михаил Иванович — Тахтабродский округ
 Шилова, Анастасия Елисеевна — Арык-Балыкский округ
 Шляпников, Филипп Васильевич — Щучинский — Городской округ

Кустанайская область 
 Айтмухамбетов, Ахметгалий — Свердловский округ
 Арыстанбеков, Хайдар — Карабалыкский округ
 Берлин, Дмитрий Иванович — Тарановский округ
 Бодамбаев, Тусипкан — Амангельдинский округ
 Брежнев, Леонид Ильич — Кустанайский — Джамбулский округ
 Ворошилов, Климент Ефремович — Кустанайский — Калининский округ
 Довгаль, Василий Павлович — Молотовский округ
 Дыхнов, Николай Васильевич — Пресногорьковский округ
 Еременко, Лидия Ивановна — Урицкий округ
 Жаксылыков, Файзулла — Чулаксайский округ
 Зайчикова, Мария Алексеевна — Джетыгаринский — Сельский округ
 Исаков, Амангельды — Карасуский округ
 Кухтин, Фёдор Павлович — Орджоникидзевский округ
 Мартыненко, Надежда Ивановна — Кустанайский — Сельский округ
 Назарова, Евдокия Павловна — Кустанайский — Ленинский округ
 Нурпеисова, Мария — Введенский округ
 Нурпеисов, Идрис — Тургайский округ
 Пан, Алексей Андреевич — Карабалыкский — Комсомольский округ
 Пимонова, Варвара Максимовна — Мендыгаринский округ
 Плеханов, Анатолий Иванович — Затобольский округ
 Царев, Александр Александрович — Пешковский округ
 Рудской, Иван Иванович — Фёдоровский округ
 Самарец, Анна Макаровна — Ново-Ильинский округ
 Слажнев, Иван Гаврилович — Семиозерный округ
 Степанюк, Мария Ильинична — Кушмурунский округ
 Шарипов, Исагали — Джетыгаринский округ
 Шипин, Омар — Убаганский округ
 Юсупов, Исмаил Абдурасулович — Узункульский округ

Павлодарская область 
 Адилов, Ахмет — Урлютюбский округ
 Артамонов, Семён Нестерович — Павлодарский — Сельский округ
 Атамбаев, Утешкали Дусенгалиевич — Майский округ
 Афонов, Иван Ильич — Максимо-Горьковский округ
 Бейсенова, Кульша — Березовский округ
 Боканова, Орыноасар Тукеновна — Краснокутский округ
 Даиров, Музаппар Даирович — Ермаковский округ
 Денисов, Иван Иванович — Иртышский округ
 Дробот, Екатерина Макаровна — Галкинский округ
 Карманов, Бекен — Лебяжинский округ
 Мамбетов, Ахмет Исмагулович — Баян-Аульский округ
 Мамизирова, Антонина Дементьевна — Михайловский округ
 Миронов, Андрей Сергеевич — Лозовский округ
 Музыка, Пётр Фёдорович — Цюрупинский ОКРУГ
 Раденко, Пётр Никифорович — Суворовский округ
 Сабуров, Максим Захарович Павлодарский — Городской округ
 Хищук, Алексей Архипович — Майкаинский округ
 Шевцов, Степан Иванович — Бескарагайский округ
 Ягодкин, Алексей Николаевич — Павлодарский — Береговой округ

Северо-Казахстанская область 
 Баукенов, Ислям Баукенович — Петропавловский — Сельский округ
 Белякова, Евдокия Павловна — Конюховский округ
 Власенко, Михаил Дмитриевич — Семипольский округ
 Горохов, Степан Петрович — Мамлютский округ
 Дарканбаев, Темирбай Байбусинович — Возвышенский округ
 Долженко, Александр Васильевич — Архангельский округ
 Ершова, Ольга Николаевна — Петропавловский — Железнодорожный округ
 Иванов, Алексей Тимофеевич (депутат) — Приишимский округ
 Калинин, Андрей Андреевич — Ждановский округ
 Комар, Леонид Михайлович — Тимирязевский округ
 Конюшевский, Евгений Иванович — Явленский округ
 Коркина, Мария Андреевна — Советский округ
 Курлов, Василий Николаевич — Булаевский округ
 Лапина, Галина Александровна — Соколовский округ
 Маслова, Валентина Ивановна — Подгорный округ
 Микоян, Анастас Иванович — Петропавловский — Заводской округ
 Мусин, Амиржан Куспекович — Октябрьский округ
 Полипов, Иван Петрович — Петропавловский — Центральный округ
 Попадько, Алексей Яковлевич — Петропавловский — Привокзальный округ
 Секачева, Тамара Сергеевна — Промышленный округ
 Тайбеков, Елубай Базимович — Пресновский округ
 Успанов, Кабаш Распаевич — Полудинский округ
 Филькина, Варвара Ивановна — Тарангульский округ

Семипалатинская область 
 Братишко, Федот Ефремович — Ново-Покровский округ
 Гавриленко, Ирина Евдокимовна — Чарский округ
 Грицаенко, Григорий Иванович — Бородулихинский округ
 Демьяненко, Ксения Фёдоровна — Аягузский — Городской округ
 Жанбаев, Сагалбай — Семипалатинский — Левобережный округ
 Запорожцев, Илья Григорьевич — Семипалатинский — Калининский округ
 Койчубаев, Танаш Койчубаевич — Урджарский округ
 Макашев, Дюсембек — Акжалский округ
 Мельник, Григорий Андреевич — Кокпектинский округ
 Минаев, Филипп Прокопьевич — Заводо-Затонский округ
 Мустафин, Габиден — Таскескенский округ
 Нурбаев, Карим — Аягузский — Сельский округ
 Павлов, Дмитрий Николаевич — Маканчинский округ
 Портнягина, Анна Семёновна — Жана-Семейский округ
 Радченко, Клавдия Андреевна — Жарминский округ
 Сакиева, Куляш Срымбетовна — Семипалатинский — Железнодорожный округ
 Таутанов, Амангельды — Ново-Шульбинский округ
 Уменов, Сагидулла — Аксуатский округ
 Хасенов, Мукаш — Абаевский округ
 Хливная, Анна Павловна — Некрасовский округ
 Хлыновская, Екатерина Петровна — Семипалатинский — Привокзальный округ
 Шверник, Николай Михайлович — Семипалатинский — Центральный округ

Талды-Курганская область 
 Аблизова, Садатхан — Панфиловский округ
 Акылбеков, Ильяс — Саркандский округ
 Алдабергенов, Нурмолда — Карабулаксий округ
 Алишпанов, Жапаркул — Андреевский округ
 Ахмеджанова, Шакен — Кугалинский округ
 Гришагин, Иван Петрович — Коксуйский округ
 Дутова, Прасковья Ивановна — Талды-Курганский округ
 Исмагулов, Джакеш — Айна-Булакский округ
 Карсыбаев, Шакир — Талды-Курганский округ
 Касенов, Ешей — Матайский округ
 Камбаров, Нигмет — Уш-Тобинский округ
 Лебедева, Анастасия Алексеевна — Текелийский округ
 Ливенцов, Василий Андреевич — Сары-Озекский округ
 Лукьянец, Иван Куприянович — Октябрьский округ
 Лютова, Вера Иосифовна — Талды-Курганский округ
 Мансуров, Аймухамет — Аксуйский округ
 Неживых, Прасковья Сергеевна — Черкасский округ
 Нечаева, Дарья Ивановна — Алакульский округ
 Оралбаев, Бигалий — Копальский округ
 Сактаганова, Кульжекен — Бурлю-Тюбинский округ
 Стрельцова, Мария Алексеевна — Сахарозаводской округ
 Суворов, Дмитрий Александрович — Дзержинский округ
 Цой, Зя Ир — Каратальский округ

Южно-Казахстанская область 
 Алибеков, Суттыбай — Чимкентский — Сельский округ
 Алимкулов, Тулеген — Вознесенский округ
 Ауэзов, Мухтар Омарханович — Бостандыкский — Молотовский округ
 Ахметсафин, Уфа Мендыбаевич — Бостандыкский — Сталинский округ
 Байгалиев, Хаиргалий Байгалиевич — Сары-Агачский округ
 Бектасов, Калтай — Ленгерский — Кировский округ
 Бишеев, Абилкасым — Сталинский — Совхозный округ
 Волощук, Иван Софронович — Георгиевский округ
 Галайдин, Григорий Спиридонович — Кзыл-Абадский округ
 Горбунов, Михаил Иванович — Чимкентский — Кагановичский округ
 Громова, Мария Григорьевна — Миргалимсайский округ
 Дайрашев, Темирхан — Интернациональный округ
 Даулбаева, Болсынай — Кзыл-Кумский округ
 Дауленов, Салькен — Манкентский округ
 Дюсебаев, Садык — Каратасский округ
 Егенбаева, Салима — Сайрамский округ
 Ескендиров, Захан — Ильичевский — Молотовский округ
 Ешев, Жаныбек — Ташкулакский округ
 Жиенбаева, Адалат — Туркестанский — Фрунзенский округ
 Жуманова, Зулхия — Чубаровский округ
 Иржанов, Амир Иржанович — Кайнар-Булакский округ
 Кабылбаев, Шракбек — Чаяновский округ
 Калтаев, Кемпербай — Балыкчинский округ
 Кастеев, Абылхан — Карабулакский округ
 Кисанов, Атымтай — Шаульдерский округ
 Кислицына, Мария Алексеевна — Чимкентский округ
 Кистауов, Ахметбек Мухамедьярович — Александровский округ
 Куликов, Владимир Николаевич — Ильичевский округ
 Маленков, Георгий Максимилианович — Чимкентский — Молотовский округ
 Моминова, Кулия — Кировский округ
 Мусин, Амиржан — Туркестанский — Железнодорожный округ
 Нуртлеуова, Мариякуль — Славянский округ
 Орлов, Александр Семёнович — Кунградский округ
 Османова, Иноят — Туркестанский округ
 Пиченюк, Яков Давыдович — Кантагинский округ
 Саркиева, Балапан Исмаиловна — Бостандыкский округ
 Свядощ, Юрий Николаевич — Чимкентский — Ждановский округ
 Симаков, Каюм Мухамеджанович — Чимкентский — Калининский округ
 Смирнова, Анна Михайловна — Ванновский округ
 Танкеев, Байсеит — Арысский округ
 Тарасенко, Иван Илларионович — Караспанский округ
 Тастайбеков, Хайруш — Абай-Базарский округ
 Тастанов, Убби — Сузакский округ
 Умаров, Ирмет — Борисовский округ
 Шахабаева, Дамеш — Фогелевский округ
 Шиналиев, Бейсенбай — Ачисайский округ
 Шокало, Анна Яковлевна — Чимкентский — Сталинский округ

Примечания 

 
Списки депутатов Верховного Совета Казахской ССР